Neuf navires de la Royal Navy britannique ont porté le nom HMS Falmouth, après la ville de Falmouth :
 , un navire de , ancien Rotterdam néerlandais. Il est capturé en 1652 et vendu en 1658.
 , un vaisseau de ligne de  rang de . Lancé en 1693, il est capturé par un navire corsaire français en Méditerranée en 1704.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 50 canons. Lancé en 1708, il est reconstruit en 1729 et démantelé en 1747.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 50 canons. Lancé en 1752, il s'échoue puis est abandonné à Batavia le  après avoir subi des dommages importants à la suite d'un combat au large de Manille.
 , une goélette lancée en 1807. Elle est affectée au service de port jusqu'en 1824 date à laquelle elle est convertie en bombarde. Transformée en allège sur un chantier naval en 1846, elle est rebaptisée YC1, puis YC46 à son retour à Falmouth en 1870, elle est vendue en 1883.
 ,  un vaisseau de ligne de sixième rang, de , lancé en 1814 et vendu en 1825.
 HMS Falmouth, devait être un vaisseau à hélice. Commandé aux chantiers navals de Deptford Dockyards en 1860, sa construction est annulée la même année.
 HMS Falmouth, devait être une corvette à hélice en bois dont la construction débutée en 1861 au Chatham Dockyard est annulée en 1863.
 , un croiseur de classe Town, lancé en 1910 et coulé en 1916.
 , un sloop de classe Falmouth, lancé en 1932. Il est rebaptisé HMS Calliope en  et réaffecté comme un navire de forage avant d'être démantelé en 1968.
 , une frégate anti-sous-marine de classe Rothesay lancée en 1959. Elle est utilisée comme navire d'entraînement à Harwich entre 1984 et 1988, année où elle est vendue pour la démolition.

Nom de bateau de la Royal Navy